Рольяно (Италия) — коммуна в Италии, регион Калабрия.
 Рольяно (Франция) — коммуна во Франции, департамент Верхняя Корсика.